Паху́чка полева́я, также душе́вка полевая, душевка тимья́нная, щебру́шка полевая, щебрушка тимья́новая, ча́бер душе́вный (, ) — травянистое растение, относимое в настоящее время к роду  в его широком понимании, либо включаемое в состав рода , оба из которых относятся к семейству Яснотковые.

Распространение и среда обитания 
Родом из Европы, Кавказа, Западной Азии и Сибири; завезён в Северную Америку.

Произрастает на заросших травянистой растительностью полях и является сорным растением на культивируемых полях.

Ботаническое описание 

Длина стеблей от 10 до 30 см.

Однолетнее растение 10-30 см высотой с простыми или слабоветвистыми стеблями, коротко опушенные. Листья мелкие, яйцевидно-ромбические, ланцетные, с 1-2 зубчиками по краю, короткочерешковые. 

Цветки по 2-6 в редких мутовках. Чашечка изогнутая, снизу вздутая, суженная у зева, двугубая; венчик розовый.

Цветет в мае-августе. Встречается по выходам карбонатных пород, пескам, открытым склонам, сосновым лесам, обочинам дорог, полям.

Синонимы 
 , nom. illeg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , nom. illeg.
 
и другие.

Примечания

Литература 
 
 Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 10-е изд. Москва:Товарищество научных изданий КМК. 2006. 600 с.

Ссылки 
 

Котовниковые
Флора Евразии
Сорные растения